Марзоев — фамилия; имеет женскую форму Марзоева.
 Марзоев, Аркадий Васильевич (род. 1969) — командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота, генерал-лейтенант.
 Марзоев, Сергей Тимофеевич (1927—2008) — осетинский писатель.
 Марзоев, Станислав Васильевич (1953—2002) — советский и российский офицер, полковник ВС России, заместитель командующего 58-й Армии Северо-Кавказского военного округа.
 Марзоева, Лариса Владимировна (род. 1949) — советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, профессор.